Тексотсинго (или Тетзсотсинго) — один из первых сохранившихся ботанических садов в Америке, наряду с садами Монтесумы в Оастепеке. Занимает территорию на месте археологических раскопок в тридцати с небольшим километрах к северо-востоку от центра Мехико.

Тексотсинго располагался рядом со столицей ацтеков Тескоко. На территории сада находились летние императорские резиденции и дома придворных, гидротехнические сооружения. Его также рассматривают как священное место, сельскохозяйственное пространство и место политических мероприятий.

История 
Ботанический сад был разбит по проекту Несауалькойотля, правителя Тескоко, в XV веке. Ацтеки собирали в нём и демонстрировали образцы растений и животных, изучали флору и фауну своей империи, выращивали лекарственные растения. Тексотсинго был задуман как место для развлечений с одной стороны, и как подобие рая с другой. Посвященный богу дождя Тлалоку («Тому, кто заставляет растения расти»), сад воплощал мифы ацтеков через скульптуры богов и через соблюдение священных чисел, таких как число 52.

Гидротехнические сооружения и террасы превратили ранее непригодные для возделывания земли в огороды с тремя главными продуктами питания Америки: кукурузой, бобами и тыквой. Водные пути также использовались для соединения бассейнов, наделенных историческим и мифическим значением, с помощью монолитных скульптур и символических изображений, тем самым подтверждая связь империи ацтеков с мифическими космографиями и предшествующими империями. Одним из ярких примеров является ванна / бассейн, окруженный тремя лягушками, представляющими три города-государства: Теночитлан, Тескоко и Тлакопан,  которые составляли Тройственный союз ацтеков. Ванны на территории Тескоцинго были вырезаны из твердой скалы и окружены пышной растительностью и гидротехническими сооружениями.

Эстетическое влияние мифов, имевших важное значение для культуры ацтеков, нашло отображение в ландшафте Тексотсинго. В саду были помещения для исполнения стихов, пения, танцев и речей. Превращение горы Тексотсинго в произведение искусства и представление о том, что сама гора являлась нерукотворным произведением, поскольку имела особое значение (мифическое или иное) в доколумбовой культуре, классифицирует Тексотсинго как земляное сооружение. Существует также ощутимая связь между идеями искусства, культуры и природы, проявленными в камнях и скульптурах, местной дикой и культурной флоре и  дизайне Тексотсинго.

Литература

Примечания 

Ботанические сады Мексики
Археологические объекты в Мексике